Трка на 3.000 метара у женској конкуренцији на 4. Светском првенству у атлетици 1993. у Штутгарту одржана је 14. и 16. августа на стадиону „Готлиб Дајмлер“.

Титулу светске првакиње из Токио (Јапан) 1991. није бранила Татјана Самоленко-Доровских из Совјетског Савеза.

Земље учеснице 
Учествовало је 49 атлетичарки из 35 земаља.

  Белорусија (1)
  Гватемала (1)
  Данска (1)
  Етиопија (1)
  Зимбабве (1)
  Ирска (1)
  Италија (2)
  Јапан (1)
 Јужноафричка Република (1)

  Канада (2)
  Кенија (1)
  Кина (3)
  Костарика (1)
  Лесото (1)
  Литванија (1)
  Мађарска (1)
  Малезија (1)
  Мароко (1)

  Монголија (1)
  Немачка (1)
  Непал (1)
  Нигер (1)
  Никарагва (1)
  Перу (1)
  Румунија (3)
  Русија (3)
  САД (3)

  Словачка (1)
  Таџикистан (1)
  Уједињено Краљевство (3)
  Финска (1)
  Француска (2)
  Холандија (1)
  Швајцарска (1)
  Шпанија (2)

Освајачице медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 1993. 
27. август 1993.
{| class="wikitable" width=100%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 1993.
|-
| Светски рекорд
| Татјана Казанкина || 
| 8:22,62
| Лењинград, СССР
| 26. август 1984.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Мери Декер || 
| 8:34,62
| Хелсинки, Финска
| 9. август 1993.
|-
| Европски рекорд
| Татјана Казанкина || 
| 8:22,62
| Лењинград, СССР
| 26. август 1984.
|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Светског првенства 1993.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Ћу Јуенсја || 
| 8:28,71| Штутгарт, Немачка
| 16. август 1993.
|}

 Сатница 

 Резултати 

 Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у 3 квалификационе групе. За финале су се пласирале по 4 првопласиране из сваке групе (КВ''') и 3 по постигнутом резултату,

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 1993.
Трка на 3.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном